Реджинальд Уэйн Теус (; родился 13 октября 1957 года в Инглвуде, Калифорния) — американский профессиональный баскетболист и тренер.

Карьера игрока 
Играл на позиции атакующего защитника. Учился в Невадском университете Лас-Вегаса, в 1978 году был выбран на драфте НБА под 9-м номером командой «Чикаго Буллз». Позже выступал за команды «Канзас-Сити Кингз / Сакраменто Кингз», «Атланта Хокс», «Орландо Мэджик», и «Нью-Джерси Нетс». Всего в НБА провёл 13 сезонов. В 1979 году Теус был включён в сборную новичков НБА. Дважды (в 1981 и 1983 годах) принимал участие в Матче всех звёзд НБА. Всего за карьеру сыграл 1026 игр, в которых набрал 19 015 очков (в среднем 18,5 за игру), сделал 3349 подборов, 6453 передачи, 1206 перехватов и 236 блок-шотов. После завершения карьеры тренировал команду «Сакраменто Кингз».

Статистика

Статистика в НБА

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com
 Тренерская карьера на сайте Basketball-Reference.com

Баскетболисты США
Игроки «УНЛВ Раннин Ребелс» (баскетбол)
Игроки «Чикаго Буллз»
Игроки «Канзас-Сити Кингз»
Игроки «Сакраменто Кингз»
Игроки «Атланта Хокс»
Игроки «Орландо Мэджик»
Игроки «Нью-Джерси Нетс»
Тренеры «Сакраменто Кингз»
Родившиеся в Инглвуде (Калифорния)
Выпускники Невадского университета в Лас-Вегасе